Deux espèces de chenilles de lépidoptères (papillons) de la famille des Gelechiidae sont connues sous le nom de Mineuses de la tomate :
 la Mineuse sud-américaine de la tomate (Tuta absoluta Meyrick),
 la Mineuse tropicale de la tomate (Keiferia lycopersicella Walsingham).